Matemàtiques:
 Centre (geometria), punt al mig d'un cos o figura
 Centre (àlgebra), en àlgebra, conjunt dels elements que commuten amb tots els altres
 Física:
 Centre de massa
 Centre galàctic, centre de rotació de la Via Làctia
 Centre de gravetat, punt d'aplicació de les diverses forces de gravetat que actuen sobre la distribució de masses d'un cos
 Política:
 Centre polític, tendència o agrupació política la ideologia de la qual és un entremig entre la dreta i l'esquerra
 Centreesquerra
 Centredreta
 Partit de Centre, diversos partits
 Edificis i infraestructures
 Centre cultural, espai arquitectònic destinat a manifestacions culturals
 Centre cívic, equipament sociocultural on es desenvolupen activitats culturals
 Centre social autogestionat, centre destinat a activitats socials on la gestió és portada pels mateixos usuaris
 Centre de distribució, infraestructura logística en la qual s'emmagatzemen productes i s'embarquen ordres d'eixida
 Centre històric, conjunt arquitectònic originari conservat dins d'una ciutat o poble
 Toponímia:
 Centre (Alabama), població d'Alabama, Estats Units
 Centre (França), regió francesa
 Centre (Badalona), barri de Badalona
 El Centre (Sabadell), barri de Sabadell
 Barri Centre, barri de Cornellà de Llobregat
 Regió del Centre (Portugal), regió portuguesa
 Districte del Centre (Palma), zona administrativa del municipi de Palma (Mallorca)
 Barri del Centre (Alcoi)
 Barri del Centre (Terrassa), barri de Terrassa corresponent a la ciutat antiga
 Centre (l'Hospitalet de Llobregat), barri de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
 Centre (Alacant), barri de la ciutat d'Alacant a l'Alacantí
 Centre-du-Québec, regió administrativa de la província canadenca del Quebec
 Altres
 Centre multimèdia, ordinador dedicat a coordinar i gestionar els continguts multimèdia de diferents dispositius
 Centre, posició de rugbi, vegeu posicions del rugbi a 15#Centre
 Estació de Sabadell Centre estació de la línia R4 de Rodalies Renfe de Barcelona a l'est de Sabadell
 Estació de Cornellà Centre, intercanviador multimodal situat al centre de Cornellà de Llobregat
 Llobregat Centre, centre comercial ubicat a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)